7-е Всеафриканские игры 1999 года прошли с  10 по 19 сентября в Йоханнесбурге, ЮАР. В соревнованиях приняло участие около 6000 спортсменов из 53 стран Африки.

Виды спорта 

 Легкая атлетика
 Бейсбол
 Баскетбол
 Бокс
 Велоспорт
 Футбол
 Гимнастика
 Гандбол
 Хоккей на траве
 Дзюдо
 Каратэ
 Плавание
 Настольный теннис
 Тхэквондо
 Теннис
 Волейбол
 Тяжёлая атлетика
 Борьба

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты по лёгкой атлетике на играх 1999 года на сайте gbrathletics.com

1999
Сентябрь 1999 года
Международные спортивные соревнования в ЮАР
Спорт в ЮАР в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Йоханнесбурге